Morges może odnosić się do:
 Morges (okręg) – okręg w kantonie Vaud w Szwajcarii
 Morges (gmina) – gmina w okręgu Morges
 Morges (stacja kolejowa) – stacja kolejowa w Morges